Klimczak (forma żeńska: Klimczak lub Klimczakowa; liczba mnoga: Klimczakowie) – polskie nazwisko. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Polsce centralnej i południowej.

Nazwisko jest formą pochodną od pochodzącego z łaciny imienia Klemens, notowanego w Polsce od XIII wieku w różnych wariantach, którego podstawę stanowi wyraz clemens (łagodny, spokojny, cichy).

Lista osób o nazwisku Klimczak, które mają biogram w Wikipedii 
 Adam Klimczak –  artysta, performer, fotograf i twórca instalacji
 Agata Klimczak – aktorka teatralna, telewizyjna i radiowa
 Anna Przyborowska-Klimczak – profesor nauk prawnych 
 Bożena Klimczak – profesor nauk ekonomicznych
 Bronisław Klimczak – uczestnik wojny obronnej w 1939, działacz konspiracyjny
 Celina Klimczak – aktorka
 Dariusz Klimczak – polityk i samorządowiec
 Edward Klimczak – wykładowca uniwersytecki i emigracyjny działacz polityczny
 Feliks Klimczak –  polityk, poseł na Sejm I kadencji
 Krystyna Klimczak – łyżwiarka figurowa
 Maciej Klimczak – wiceminister kultury
 Paweł Klimczak – gitarzysta i kompozytor
 Piotr Klimczak – lekkoatleta
 Kazimierz Klimczak – uczestnik wojny obronnej w 1939 i żołnierz Armii Krajowej
 Władysław Klimczak – architekt, profesor Politechniki Lwowskiej
 Władysław Klimczak – historyk i ekonomista, muzealnik
 Władysław Klimczak – polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji

Zobacz też 
 Klimczakowie
 Klimczok (szczyt), Klimczok (miejscowość), Klimczok (zbójnik)

Przypisy